Middleport (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Middleport (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.